Лод — многозначный термин.

Топоним 
 Лод () — город в Израиле.
 Лод () — коммуна во Франции, департамент Алье.
 Лод () — коммуна во Франции, департамент Верхняя Гаронна.

Фамилия 
 Лод, Робин (род. 1993) — финский футболист, вингер.
 Лод, Уильям (1573—1645) — архиепископ Кентерберийский (1633—1645), советник английского короля КарлаI.